Arakaki ist der Familienname folgender Personen:

 Ankichi Arakaki (1899–1927), japanischer Kampfkunstexperte
 Takayuki Arakaki (* 1996), japanischer Fußballspieler